Gupf  steht für:
 
 eine Bergkuppe, siehe Kuppe
 ein Ende des Eies, siehe Gekochtes Ei #Gupf
 Kopfteil eines Hutes, siehe Hut #Hutbestandteile

Berge:
 Gupf AR, Berg im Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Matschacher Gupf,Berg in den Karawanken, Kärnten
 Schwarzer Gupf, Berg in den Karawanken, Kärnten
 Sinacher Gupf, Berg in den Karawanken, Kärnten

Orte:
 Gupf (Kandern), Weiler in der Gemeinde Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Gupf (Gemeinde Sankt Margareten), Weiler in der Gemeinde Sankt Margareten im Rosental, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

Siehe auch: